Montezuma kan syfta på:

 Montezumas hämnd – ett vardagligt använt samlingsnamn för en grupp gastroenteriter/turistdiarréer
 Montezuma – en amerikansk krigsfilm från 1951 i regi av Lewis Milestone
 Montezuma – en opera av Roger Sessions

Geografi

Brasilien 

 Montezuma (kommun), Minas Gerais,

USA 

 Montezuma, Georgia, ort, Macon County, 
 Montezuma, Indiana, ort, Parke County, 
 Montezuma, Iowa, countyhuvudort, Poweshiek County, 
 Montezuma, Ohio, ort, Mercer County, 
 Montezuma, New Mexico, Santa Fe County, 
 Montezuma, Kansas, ort, Gray County,

Se även
 Moctezuma

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar